Ellen Wood ist der Name folgender Personen:

 Ellen „Henry“ Wood (1814–1887), englische Romanschriftstellerin
 Ellen Meiksins Wood (1942–2016), US-amerikanische Historikerin und Publizistin
 Ellen Thelma Wood (1901–1970), US-amerikanische Künstlerin